Кульбаба — многозначный термин.

 Кульбаба (лат. Leōntodon) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
 Scorzoneroides - ботанический род растений, ранее включавшийся в состав рода Кульбаба и по настоящее время встречающийся под этим названием в некоторых источниках.

Фамилия 
 Кульбаба, Алла Анатольевна (род. 1968) — украинский дирижёр, педагог. Народная артистка Украины (2019).

См. также